WDN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waldron Island (Stati Uniti)